

Казанське сільське поселення — сільське поселення, Казанський район, Тюменська область
 Казанське сільське поселення — сільське поселення, Сернурський район, Марій Ел